

Patronymes 
Tourgueniev (masculin ; en ) ou Tourguenieva (féminin ; en ), parfois francisé en Tourgueneff (orthographe utilisée en France par l'écrivain Ivan Tourguéniev) ou Tourguenieff (rarement), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique), tous membres de la même famille aristocratique :
 Alexandre Tourgueniev (1784-1846), historien et homme d'État russe.
 Assa Tourguenieva (1890-1966),  artiste d'origine russe.
 Ivan Tourgueniev (1818-1883), écrivain et dramaturge russe.
 Nicolas Tourgueniev (1789-1871), écrivain et économiste russe.
 Pierre-Nicolas Tourgueneff (1853-1912), artiste peintre et sculpteur français.

Littérature 
 Tourgueniev, biographie d'Ivan Tourgueniev par Henri Troyat (1985).

Patronyme russe